Stella, keresztnév
Stella, francia mikroműhold
Stella, a Yello svájci együttes 1985-ben megjelent nagylemeze
Stella (Silent_Siren-dal)
Stella (film, 1950)
Stella, 1955-ös görög film
Stella, John Erman 1990-es filmje
Stella (film, 2003)
Stella (folyó)
Stella (énekesnő)

Települések
Stella, település Olaszországban, Liguriában
Stella, település az USA Texas államában
Stella, település az USA Washington államában